Tachycixius är ett släkte av insekter som beskrevs av Wagner 1939. Tachycixius ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kilstritar
Tachycixius